Nördesttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nördesttjärnen (Kalls socken, Jämtland, 706985-138190), sjö i Åre kommun,  (6,59 ha)
Nördesttjärnen (Kalls socken, Jämtland, 707891-136981), sjö i Åre kommun,  (5,45 ha)
Nördesttjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn